Pantelimon több romániai település román neve:

 Pantelimon város Romániában, Ilfov megyében
 Pantelimon község Romániában, Constanța megyében
 Pantelimon Romániában, Bukarest egyik negyede